La palabra chavo puede referirse a varias cosas:

 chavo manera coloquial de nombrar a alguien joven en México.
 El Chavo del Ocho (1971-1980), programa de televisión mexicano.
 El Chavo del Ocho (personaje), protagonista de El Chavo del Ocho.
 chavo (< ochavo < octavo), antigua moneda española.
 Diego Chavo Fucks (1961–), periodista deportivo argentino.
 Chavo Guerrero (1970–), luchador profesional estadounidense.